Гай Семпроний Атратин (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Семпрониев, консул 423 года до н. э.

Коллегой Гая Семпрония по консульству стал Квинт Фабий Вибулан Амбуст. Семпронию по жребию досталось воевать с вольсками, но в этой войне он проявил излишнюю беспечность. Только благодаря декуриону Сексту Темпанию он не проиграл сражение, а ночью после боя отступил, бросив раненых.

По истечении консульских полномочий народный трибун Луций Гортензий попытался предъявить Семпронию обвинение, но потерпел неудачу из-за противодействия остальных трибунов. В 420 году он всё же был привлечён к суду по тому же делу; это обвинение стало для плебеев способом отреагировать на избрание в этом году на высшие должности одних только патрициев (двоюродным братом одного из них был обвиняемый). Гай Семпроний был оштрафован на пятнадцать тысяч ассов.

Примечания 

Семпронии